Autostrada A10 in Austria, detta anche Tauernautobahn.
Autostrada A10 – autostrada croata
Autostrada A10 in Germania, detta anche Berliner Ring
Autostrada A10 in Italia, detta anche Autostrada dei fiori
 Autostrada A10 – autostrada lituana
Autoroute A10 in Francia
Autoroute A10 in Belgio